Giesbrecht est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
, physiologue canadien
 (1943-2020), homme politique canadien en Colombie-Britannique
, scientifique canadien en informatique
Wilhelm Giesbrecht (1854-1913), carcinologiste prussien

Homonymie de patronyme